Асаф (Аси) Даян (; 23 ноября 1945, Нахалал, Палестина — 1 мая 2014, Тель-Авив, Израиль) — израильский киноактёр, режиссёр и сценарист. Сын израильского военачальника Моше Даяна. Многократный лауреат премии «Офир», номинант «Золотого глобуса» (1971) и «Золотого медведя» (1993).

Биография 
Асаф Даян родился в 1945 году в мошаве Нахалал в семье Моше Даяна — будущего начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля и министра обороны Израиля. Он был младшим из трёх детей — его старшая сестра Яэль стала политиком, а брат Уди — скульптором. Среди родственников Асафа также бывший президент Израиля Эзер Вейцман и поэт Йонатан Гефен.

Отслужив три года в парашютно-десантных войсках (за следующие 24 года резервистской службы он примет участие в трёх войнах), Асаф окончил Еврейский университет в Иерусалиме, где изучал философию и английскую литературу.

Даян несколько раз был женат; от разных жён и подруг у него четверо детей, среди которых актёр и журналист Лиор Даян. В 2009 году Аси был арестован за нападение в состоянии опьянения на свою последнюю подругу, находившуюся на последних месяцах беременности. Суд приговорил 64-летнего Даяна к году заключения условно и обязал проходить регулярные наркологические проверки, так как тот уже до этого несколько раз задерживался полицией и несколько раз был госпитализирован в связи с употреблением наркотиков. Вскоре после приговора Даян перенёс сердечный приступ. Он так и не сумел оправиться до конца и умер 1 мая 2014 года.

Творческая карьера 
Уже дебютная роль Аси Даяна в 1967 году в ставшем культовым в Израиле фильме «Он шёл по полям» по роману Моше Шамира принесла ему национальную известность. На следующий год он снялся в картине Джона Хьюстона «Прогулка с любовью и смертью», а в 1970 году — в ленте французского режиссёра Жюля Дассена «Обещание на рассвете» в роли молодого Романа Кацева, став номинантом на «Золотой глобус» как «самый многообещающий дебютант».

В 1977 году Даян сыграл героического майора-десантника в ещё одном патриотическом израильском фильме «Операция „Йонатан“», выдвинутом на «Оскар». Однако с возрастом Даян расстался с образом молодого сиониста-сабры, воспетым им на заре карьеры. После Ливанской войны он исполнил несколько ролей уже в лентах антивоенной направленности — в том числе в также выдвинутом на «Оскар» фильме Ури Барбаша «За решёткой», где сыграл осуждённого за антигосударственную деятельность левого активиста. Его меняющаяся жизненная позиция нашла отражение и в первых фильмах, в которых он выступал как режиссёр — «Приглашение к убийству» (1973), «Пиршество для глаз» (1975). В 1976 году он снял первую в истории Израиля комедию на армейскую тему —  с участием популярного комического трио «Бледнолицый следопыт» (впоследствии эти же актёры сыграли в комедии 1979 года «Шлягер», где Даян, помимо сценария и режиссуры, был также автором песен).

На новый уровень Даян вышел в 1990-е годы, когда была выпущена его «нигилистская трилогия» — фильмы «Жизнь по Агфе» (за который он получил национальную кинопремию «Офир» как сценарист и режиссёр и был номинирован на главный приз Берлинского кинофестиваля), «Электрическое одеяло по имени Моше» (также удостоенный «Офира» за лучший сценарий) и «92 минуты» (ориг. назв. «Господин Баум»; «Офир» за сценарий и главную мужскую роль и номинация за режиссуру, а также «Золотая пальма» на Фестивале средиземноморского кино в Валенсии и номинация на «Золотой Хьюго» на Чикагском кинофестивале). Фильмы трилогии — о жизни тель-авивского паба, о злоключениях румынской проститутки и её сутенёра-израильтянина и о последних минутах жизни преуспевающего бизнесмена — показывают бессмысленность и бесцельность повседневного существования, заостряя внимание на противоречиях между национальными идеями и личным миром человека. Лейтмотивом фильмов может служить фраза из «Электрического одеяла»: «Никаких целей. Живём, точка».

В 2000-е годы Даян выпустил ещё несколько успешных кинопроектов, включая появление в роли собственного отца — министра обороны Моше Даяна — в телевизионном фильме 2004 года «Молчание сирен», показывающем события накануне войны Судного дня, а также удостоенные премии «Офир» роли в кинолентах «Скоро с тобой случится что-то хорошее» и «Что скрывается за Солнцем» (последняя получила также приз Иерусалимского кинофестиваля). Среди его работ в сериалах наиболее высокое признание получила роль психолога Реувена Дагана в сериале «На приёме», за которую он дважды — в 2006 и 2008 годах — удостаивался приза Израильской академии кино и телевидения. За роль раввина в фильме «Летние каникулы» (в английском прокате — «Мой отец, мой Бог») он также был номинирован на «Офир», а в 2009 году получил свою восьмую национальную кинопремию — за достижения в течение карьеры. Последнюю по времени номинацию на «Офир» получил сценарий Даяна к фильму 2011 года «Доктор Померанц», который сам автор называет «четвёртой частью» своей кинотрилогии 90-х годов.

С конца 1990-х годов на телеэкраны Израиля вышли три документальных ленты, посвящённых Аси Даяну — «Живём. Точка» (1999), «Жизнь по Y» (сериал 2005 года) и «Жизнь как слух» (сериал 2012 года). Даян также выпустил два сборника стихов и роман «Содержание» (1989).

Избранная фильмография

Актёрские работы

Режиссура

Сценарии

Награды и номинации

Награды 
 «Офир» за лучшую главную мужскую роль — 1997 («92 минуты» — Мики Баум), 2006 («Что скрывается за Солнцем» — Ицхак)
 «Офир» за лучшую мужскую роль второго плана — 2005 («Скоро с тобой случится что-то хорошее» — Авраам)
 «Офир» за лучшую режиссёрскую работу — 1992 («Жизнь по Агфе»)
 «Офир» за лучший сценарий — 1992 («Жизнь по Агфе»), 1994 («Электрическое одеяло по имени Моше»), 1997 («92 минуты»)
 Фестиваль средиземноморского кино в Валенсии — «Золотая пальма» (1998, «92 минуты»)
 Иерусалимский международный кинофестиваль — приз за лучшую актёрскую работу (2006, «Что скрывается за Солнцем» — Ицхак)
 Приз Академии кино и телевидения Израиля за лучшую мужскую роль в драматическом сериале — 2006, 2008 («На приёме» — клинический психолог Реувен Даган)

Номинации 
 «Золотой глобус» — в номинации «самый многообещающий дебют» (1971, «Обещание на рассвете» — Ромен Кацев)
 Берлинский международный кинофестиваль — «Золотой медведь» (1993, «Жизнь по Агфе»)
 Международный кинофестиваль в Чикаго — «Золотой Хьюго» (1998, «92 минуты»)

Примечания

Ссылки 
 Аси Даян в базе данных израильского и мирового кино «Идиби» 
 Биография в онлайн-энциклопедии JRank 

Писатели Израиля
Лауреаты премии «Офир»
Киноактёры Израиля